Мойер — фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (род. 1958) — американский театральный декоратор, лауреат премии Obie (2006), номинант на премии «Драма Деск» (1999, 2006) и «Тони» (2007).
  (Верджил А. Мойер-младший; 1920—2015) — американский священник Евангелической лютеранской церкви, епископ Виргинского синода (1976—1987).
  (род. 1984) — американский игрок в лакросс, чемпион Главной лиги лакросса в составе клуба «Филадельфия Барридж» (2006, 2007).
 Мойер, Дайан (род. 1958) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
  (1939—2010) — американский боксёр, чемпион мира в первом среднем весе (1962—1963).
  (род. 1962) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Филадельфия Филлис» (2008).
 Мойер, Джон (род. 1973) — американский вокалист и музыкант, бас-гитарист.
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в закрытых помещениях, победитель Аренабоула в составе клуба «Чикаго Раш» (2006).
  (1893—1976) — офицер ВМФ США, губернатор Американского Самоа (1942—1944).
  (1930—1951) — американский солдат, участник Корейской войны, обладатель Медали Почёта (посмертно).
 Мойер, Иван Филиппович (1786—1858) — хирург, профессор Дерптского университета.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс».
  (род. 1943) — американский писатель.
  (род. 1960) — американская художница.
  (род. 1995) — американский игрок в хоккей на траве, член национальной сборной.
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс».
  (1898—1986) — американский художник-постановщик, лауреат премии «Оскар» (1951, 1964).
 Мойер, Стивен (род. 1969) — британский актёр.
  (род. 1983) — американская художница.
  (ок. 1609 — 1683) — английский политик, член «Парламента Бербоуна» (1653) от Лондона.
  (1939—2010) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Огайо (1987—2010).
  (род. 1957) — американский пианист.
  (1853—1935) — американский предприниматель, основатель компании H. A. Moyer (1876—1915), выпускавшей повозки и (с 1908) автомобили.
  (1866—1929) — американский шахтёр и общественный деятель, один из лидеров бастующих в «Рабочих войнах» в штате Колорадо (1903—1904).

Топоним 
 Мойер — тауншип в штате Миннесота (США).